Wishart är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Wishart

 George Wishart (cirka 1513–1546), skotsk protestantisk reformator
Pete Wishart (född 1962), skotsk politiker, parlamentsledamot för Scottish NationalParty

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn